HLAG steht für:
 die Reederei Hapag-Lloyd AG
 die 1989 gegründete Eisenbahn-Hochleistungsstrecken AG (HL-AG), die 2005 in den Österreichischen Bundesbahnen aufging
 Flugplatz Adschdabiya (ICAO-Code)

HLAG